Конституционный референдум был проведён в Эстонии в период между 14 и 16 октября 1933 года. После двух провальных проектов новой конституции, отклонённых на референдумах 1932 года и июня 1933, предложенный праворадикальными вапсами третий проект был принят 72,7 % избирателей при явке в 77,9 %.

Результаты

Последствия 
В связи с принятием новой конституции вводился институт главы государства с широкими полномочиями, число мест в парламенте уменьшалось до 50 человек, а его функции сводились к консультативным. Для того чтобы не допустить прихода к власти вапсов на предстоящих в 1934 году выборах, государственный старейшина Эстонии Константин Пятс провёл государственный переворот, завершившийся запретом всех политических партий, независимой прессы, демонстраций и забастовок, а также состоялось последнее заседание парламента, предзнаменовавшее начало «эпохи молчания», продлившейся вплоть до присоединения Эстонии к СССР.

Примечания 

Референдумы 1933 года
Референдумы в Эстонии
1933 год в Эстонии